Erbar ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Erbar (1878–1935), deutscher Schriftsetzer, Schriftgestalter und Lehrer
 Ralph Erbar (* 1960), deutscher Historiker, Fachdidaktiker und Pädagoge

Siehe auch:
 Ehrbar